Усадье — название населённых пунктов в России:
 Усадье — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Усадье — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Усадье — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Усадье — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
Усадье — деревня в Любытинском районе Новгородской области, Любытинское сельское поселение.
Усадье — деревня в Любытинском районе Новгородской области, Неболчское сельское поселение.
Усадье — до 2006 года название деревни Усадье-Сивцевское в Любытинском районе Новгородской области